Othello (titlu complet: The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, în traducere Tragedia lui Othello, maurul Veneției) este o tragedie de William Shakespeare, despre care se crede că ar fi fost scrisă în 1603. 

Othello ori Otello s-ar putea referi și la:

Oameni cu acest prenume 
 Othello Henderson (n. 1972), jucător de fotbal american
 Othello Hunter (n. 1986), jucător de baschet liberian-american
 Otello Profazio (n. 1936), cântăreț-povestitor (cantastorie) și cantautor folk italian

Locuri

Geografie 
 Othello, localitate neîncorporată din statul american 
 Othello, oraș american din statul american

Clădiri și structuri 
 Othello Air Force Station, bază militară, acum închisă, a United States Air Force din aproierea localității Othello, Washington
 Othello Castle din Cipru
 Othello High School, liceu din localitatea Othello, Washington
 Othello station, stație de transport urban din orașul Seattle din statul american 
 Othello Tunnels, tunele feroviare din parcul Coquihalla Canyon Provincial Park, din provincia ,

Arte, diverstisment, media

Filme 
 Otello (film din 1906), film mut italian
 Othello (film din 1922), film mut cu actorul Emil Jannings
 Othello (film din 1951), film cu Orson Welles
 Othello (film din 1956), film sovietic de Sergei Iutchievici (Yutkevich)
 Othello (film australian din 1965), telefilm distribuit pe canalele ABC (American Broadcast Company) ca parte a Teatrului de miercuri (Wednesday Theatre) 
 Othello (film britanic din 1965), film cu Maggie Smith și Laurence Olivier
 Othello (1980 film), film cu Yaphet Kotto
 Othello (film TV din 1981), una din multele adaptări ale originalului cu Anthony Pedley și Anthony Hopkins
The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, film din 1981 cu William Marshall și Ron Moody
 Otello (film din 1986), film de Franco Zeffirelli
 Othello (film din 1990), film cu Willard White și Ian McKellen
 Othello (film din 1995), film cu Laurence Fishburne și Kenneth Branagh
 Othello (film din 2001), film realizat pentru televiziune cu Keeley Hawes și Eamonn Walker
 Othello (film din 2017), film dramă, realizat în limba assameză

Gaming 
 Othello (joc de masă) ori Reversi
 Othello (joc video), joc video din 2009
 Othello (joc video), joc video NES din 1988
 Computer Othello, arhitectură a computerelor, atât hardware cât și software, capabilă de a permite jucarea videourilor de tip Othello
 Othello Quarterly, revistă din Statele Unite dedicată jocurilor de masă

Manga 
 Othello (Satomi Ikezawa manga), shoujo manga din perioada 2001–2004
 Othello (Toui Hasumi manga), manga din 2007

Muzică 
 Otello (Rossini), operă din 1816 de Gioachino Rossini
 Otello (Verdi), operă din 1887 de Giuseppe Verdi
 Othello (Dvořák), uvertură de concert din 1892 de Antonín Dvořák

Alte utilizări în arte, divertisment și media 
 Othello (balet), balet de Lar Lubovitch
 Othello (personaj), protagonistul piesei lui Shakespeare din 1603 și poveștii lui Cinthio
 Othello (Orson Welles), montarea piesei lui Shakespeare de către Orson Welles în 1951
 Othello (owarai), duo de comedianți din 
 Othello (picturi), serie de picturi de Nabil Kanso
 „Un Capitano Moro” (English translation: "A Moorish Captain"), a story by Cinthio, first published in 1565, which Shakespeare adapted as a 1603 play

Mărci și intreprinderi 
 Otello Corporation, companie Internet din , cunoscută anterior ca Opera Software ASA

Nave 
 Othello (vas din 1781), ori doar Ortello, vas de transport al sclavilor din 1781
 Othello (vas din 1786), vas de transport al sclavilor din 1786
 Listă de nave numite Othello

Vezi și 
 O (film), fim modern din 2001 de Tim Blake Nelson, adaptare directă a piesei Othello de Shakespeare
 Omkara (film), film din indian, din 2006, adaptare directă a piesei Othello de Shakespeare

Nume proprii